«Ки́нки Ки́ллерс» () — американский триллер 2007 года. Не рекомендуется лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Сюжет 
Город охватила череда кровавых убийств. Жестокий маньяк оставляет своеобразную подпись — татуировку, на телах жертв. Во время полицейского расследования выясняется, что все жертвы были пациентами сексапильного психиатра Джилл Кессей. Ведущий расследование детектив Барри Харпер теряется в догадках: может ли красивая женщина быть жестокой убийцей или она очередная жертва?

В ролях

Ссылки 
 

Фильмы-триллеры США